Laffite ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Laffite (* 1943), französischer Automobilrennfahrer
 Jean Laffite (um 1780–1826), französischer Freibeuter
 Marguerite Laffite (* 1980), französische Fernsehmoderatorin und Automobilrennfahrerin
 Pierre Laffite (1770–1821), französischer Freibeuter

Siehe auch:
 Lafite
 Lafitte
 Laffitte